Williams County er navnet på nogle counties i USA

 Williams County, North Dakota
 Williams County, Ohio